Tuta-napszum (akad. Tūta-napšum, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane tu-tá-na-ap-šum6) – księżniczka mezopotamska, córka akadyjskiego króla Naram-Sina, siostra Szar-kali-szarri. Pełniła funkcję kapłanki entu boga Enlila w Nippur. Znane są trzy jej inskrypcje a także inskrypcja jednej z jej służek Amar-Asztar. Ta ostatnia inskrypcja umieszczona jest na pieczęci cylindrycznej, na której przedstawiono Tuta-napszum siedzącą na tronie, z diademem na głowie, oraz jedną z jej służek, najprawdopodobniej Amar-Asztar, stojącą przed nią z instrumentem muzycznym w rękach.

Przypisy

Bibliografia 
 Frayne D.R., Sargonic and Gutian Periods (2234-2113 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, tom 2, University of Toronto Press, 1993.

Mezopotamskie kapłanki
Mezopotamskie księżniczki
Akadyjczycy